Подхрадје може бити:

 Подхрадје (Мартин), насељено мјесто у округу Мартин, Жилински крај, Словачка Република
 Подхрадје (Прјевидза), насељено мјесто у округу Прјевидза, Тренчински крај, Словачка Република
 Подхрадје (Топољчани), насељено мјесто у округу Топољчани, Њитрански крај, Словачка Република